

Населені пункти та їхні частини

 Колодзєє — село в гміні Боянув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Колодзєє — село в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Колодзєє — село в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства
 Колодзєє — частина села Вільчиці в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Колодзєє — частина села Охотниця-Дольна в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Колодзєє — частина села Ґелчин у гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства

Примітки